Shepherd signifie berger en anglais. Le mot désigne notamment aussi :oui.merci

Patronyme 

Classement par ordre alphabétique du prénom
 Alex Shepherd (1946-), homme politique canadien en Ontario
 Arthur Shepherd (1880-1958), compositeur et chef d'orchestre américain
 Ben Shepherd (né en 1968), musicien américain, bassiste de Soundgarden ;
 Cameron Shepherd (né en 1984), joueur australien de rugby à XV ;
 Catherine Shepherd (née en 1975), actrice, scénariste et réalisatrice britannique ;
 Chris Shepherd (né en 1966), réalisateur, scénariste et producteur britannique ;
 Cybill Shepherd (née en 1950), actrice, productrice et scénariste américaine ;
 Dennis Shepherd (1926-2006), boxeur sud-africain ;
 Dorothy Shepherd Barron (1897-1953), joueuse de tennis britannique ;
 Elizabeth Shepherd (1977-), musicienne de jazz canadienne ;
 John Shepherd-Barron (1925-2010), inventeur britannique ;
 Kenny Wayne Shepherd (né en 1977), chanteur américain de blues ;
 Mary Shepherd (1777-1847), philosophe écossaise ;
 Neferteri Shepherd (née en 1980), modèle et actrice afro-américaine ;
 Rhona Shepherd (née en 1976), joueuse écossaise de rugby à XV ;
 Richard Shepherd (1942-2022), homme politique britannique ;
 Sam Shepherd (né en 1953), basketteur vénézuélien de basket-ball ;
 Sherri Shepherd (née en 1967), humoriste et actrice américaine ;
 William M. Shepherd (né en 1949), astronaute américain.

Toponyme 
 Shepherd, ville du Michigan ;
 Shepherd, localité du Montana ;
 Shepherd, ville du Texas ;
 Les îles Shepherd, archipel de petites îles du Vanuatu, dans la mer de Corail et dans la province du Shéfa ;
 Shepherd's Bush, quartier de l'ouest de Londres.
 Le lac Shepherd, lac de Californie.

Divers 
 La Sea Shepherd Conservation Society, ONG maritime vouée à la protection des océans ;
 Shepherd, film canadien de science-fiction réalisé par Peter Hayman (1999).
 Shepherd Moons,  de la chanteuse Enya sorti en 1991 ;
 Le Shiloh Shepherd Dog, race de chien originaire des États-Unis.
 Shepherd est le méchant dans 
 Alex Shepherd, personnage principal du jeu vidéo Silent Hill: Homecoming

Patronyme anglais